Javis o Los Javis puede referirse a:

 Javis, plural de Javi, hipocorístico de Javier o Javiera.
 Javier Ambrossi y Javier Calvo: pareja de cineastas, dramaturgos y presentadores españoles.
 Javier Martín del Campo Muriel "el Javis", músico mexicano, de la banda La Revolución de Emiliano Zapata.
 Josi y los Javis, trío musical español formado en Legazpi.
 Francisco Javier Villada "Javis", clarividente colombiano, que presenta Javis predice''.